Красная Весна может означать:
 Красная Весна — деревня в Смоленской области.
 Красная весна — лесопарковый массив насаждений, который располагается к западу от жилых кварталов Новочеркасска Ростовской области.
 Красная Весна — информационное агентство.